Consenci () fou un escriptor i lector romà, que va viure retirat fent vida rural i és principalment famós per haver estat l'avi de Sidoni. Portava el títol de vir clarissimus, que es donava als homes cultes, i també el de quinctus consularis quinque civitatum, cosa que potser portaria a identificar-lo amb el fill de Publi Consenti, personatge influent a la cort de Valentinià III.

Referències 

Escriptors romans en llatí